Graaf Ferdinand von Zeppelin
 LZ127 Graf Zeppelin, de eerste zeppelin vernoemd naar graaf Ferdinand von Zeppelin
 LZ130 Graf Zeppelin, de tweede en minder bekende zeppelin met dezelfde naam
 Graf Zeppelin (vliegdekschip), een Duits vliegdekschip gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog, dat nooit voltooid werd